Никола́й Тва́нович Абра́мов:
 Абрамов, Николай Иванович (в монашестве Митрофан; 1876—1944) — епископ Сербской православной церкви на покое, викарий Харьковской епархии.
 Абрамов, Николай Иванович (1950—2005) — советский футболист.